Galiläer bezeichnet

 einen Bewohner Galiläas
 Galiläer, historisches Synonym für Jesus
 Galiläer, antikes Synonym für die Christen
 den Film Der Galiläer

Siehe auch:
 Judas der Galiläer